Plaats in Indonesië
 Tetingi (Blang Pegayon), een plaats in het bestuurlijke gebied Gayo Lues in de provincie Atjeh
 Tetingi (Pantan Cuaca), een plaats in het bestuurlijke gebied Gayo Lues in de provincie Atjeh